Калинина, Татьяна:
 Калинина, Татьяна Александровна (род. 1948) — советская и российская поэтесса.
 Калинина, Татьяна Михайловна (род. 1946) — российский историк.